D’Ercole ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela D’Ercole († 2011), italienische Jazzsängerin
 Giovanni D’Ercole (* 1947), italienischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher; Bischof von Ascoli Piceno